Не следует путать Чашу Бразилии и Кубок Бразилии. Это разные турниры.

Чаша Бразилии () или Трофей Бразилии — национальный бразильский футбольный турнир, проходивший с 1959 по 1968 год. Этот турнир стал первым в стране, который попытался заменить не существовавший тогда национальный чемпионат. В 2010 году этот турнир приравняли к национальному первенству, а обладателей Чаши Бразилии к чемпионам страны. Первый розыгрыш соревнования организовал Жоао Авеланж, член международного олимпийского комитета. Формат кубковых встреч был выбран из-за трудностей, связанных с перемещением команд по стране. А также нехваткой времени: на следующий год какая-то из команд Бразилии должна была участвовать в Кубке Либертадорес, новом турнире, выявлявшем лучший клуб Латинской Америки. В турнире обычно участвовало по одному представителю штатов Бразилии, но в розыгрышах 1961, 1964, 1965 и 1966 годов было по два клуба из Сан-Паулу, а в 1967 — две команды из штата Минас-Жерайс. В том же году в турнире не участвовало ни одного клуба из Сан-Паулу.

Чемпионы

Титулы по клубам

Титулы по штатам

Примечания

Ссылки 
 Taça Brasil на rsssfbrasil.com

См. также 
 Турнир Рио-Сан-Паулу
 Кубок Роберто Гомеса Педрозы

Футбольные соревнования в Бразилии